Automotrice DB 612, costruita a partire dal 1953
 Automotrice DB 612, costruita a partire dal 1998